Noel Acciari (né le  à Johnston dans l'État du Rhode Island aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie 
En 2012, il rejoint l'université Providence College en jouant pour l'équipe des Friars. Après trois saisons passées avec les Friars, il rejoint les rangs professionnels en signant avec les Bruins de Boston en . 

Il commence la saison 2015-2016 avec l'équipe affiliée dans la LAH, Bruins de Providence, avant d'être rappelé durant la saison et faire ses débuts dans la LNH avec Boston, avec lesquels il joue 19 parties. Il devient un joueur régulier avec les Bruins de Boston à partir de la saison 2017-2018.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2012-2013 ||Providence College ||Hockey East ||33 ||6 ||5 ||11 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 ||Providence College ||Hockey East ||39 ||11 ||11 ||22 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 ||Providence College ||Hockey East ||41 ||15 ||17 ||32 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 ||Bruins de Providence ||LAH ||45 ||7 ||12 ||19 ||19 ||3 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
| 2015-2016 ||Bruins de Boston ||LNH ||19 ||0 ||1 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 ||Bruins de Boston ||LNH ||29 ||2 ||3 ||5 ||16 ||4 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
| 2016-2017 ||Bruins de Providence ||LAH ||30 ||6 ||8 ||14 ||11 ||5 ||0 ||4 ||4 ||0
|-
| 2017-2018 ||Bruins de Boston ||LNH ||60 ||10 ||1 ||11 ||9||12 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
| 2018-2019 || Bruins de Boston || LNH || 72 || 6 || 8 || 14 || 47 || 19 || 2 || 2 || 4 || 0 
|-
| 2019-2020 || Panthers de la Floride || LNH || 66 || 20 || 7 || 27 || 21 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2020-2021 || Panthers de la Floride || LNH  || 41 || 4 || 7 || 11 || 9 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0

| 287 || 42 || 27 || 69 || 110 || 45 || 4 || 3 || 7 || 4

Trophées et honneurs personnels 
2014-2015 : nommé attaquant défensif de la saison de Hockey East.

Références 

Naissance en décembre 1991
Naissance dans le comté de Providence
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de hockey sur glace des Friars de Providence
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Panthers de la Floride